Meridolum bennetti är en snäckart som först beskrevs av Brazier 1872.  Meridolum bennetti ingår i släktet Meridolum och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
bennetti